Aleksandr Aleksandrovič Volkov (1885-1942) – regista russo
 Aleksandr Nilolaevič Volkov (1886-1957) – artista sovietico
 Aleksandr Melent'evič Volkov (1891-1977) – attore sovietico
 Aleksandr Aleksandrovič Volkov (1948) – cosmonauta sovietico
 Aleksandr Aleksandrovič Volkov (1951) – politico russo
 Aleksandr Volkov, grafia russa di Oleksandr Volkov (1964) – cestista ucraino
 Aleksandr Vladimirovič Volkov (1967-2019) – tennista russo
 Aleksandr Volkov (1978) – sciatore russo
 Aleksandr Volkov (1985) – pallavolista russo
 Aleksandr Volkov (1988) – artista marziale russo
 Aleksandr Volkov (1989) – biatleta russo
 Aleksandr Volkov (1990) – calciatore russo